Primera Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Primera Sección, Huitzilan de Serdán, ort, Puebla, 
 Primera Sección, Xochiapulco, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar